Открытый чемпионат Германии среди мужчин 2008 — 102-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии Мастерс.

В 2008 году турнир прошёл с 10 по 18 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Ролан Гаррос.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Соревнования

Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл  Роджера Федерера со счётом 7-5, 6-7(3), 6-3.
 Надаль выигрывает 3-й титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер уступает 2-й финал в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный турнир 

 Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 6-4, 5-7, [10-8].
 Зимонич выигрывает 1-й титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нестор выигрывает 1-й титул в сезоне и 51-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии среди мужчин

 ATP Тур 2008 года
 Серия ATP Мастерс

 Открытый чемпионат Германии среди женщин 2008

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Германия
Теннис
Май 2008 года
2008
Международные спортивные соревнования в Гамбурге